section communale de Aquin (Haïti)
 La Colline est un quartier huppé de Casablanca, au Maroc
 Théâtre national de la Colline, Paris
 La Colline, film documentaire français réalisé par Denis Gheerbrant et Lina Tsrimova, sorti en 2022

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme